Leopolis, Latijnse naam van Lviv
Leópolis, gemeente in Brazilië